Cominos rústicos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asclepias curassavica
 el nombre común de la planta Laserpitium latifolium